La Muntanyeta és una muntanya de 85 metres del terme comunal de Salses, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord.

Està situada a prop i a ponent de la vila de Salses. Hi ha localitzat el càmping municipal de la vila.

Bibliografia

Referències 

Geografia de Salses (Rosselló)